Somianka est le nom :
 de la gmina de Somianka, dans le powiat de Wyszków, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Somianka, chef-lieu de cette gmina

Homonymie de toponyme